Премия Дитсона () — ежегодно с 1945 года присуждаемая Колумбийским университетом награда дирижёру, работающему в области академической музыки, за вклад в музыкальную жизнь США. Названа по имени музыкального издателя Чарльза Дитсона, завещавшего университету деньги на развитие и пропаганду академической музыки. Первоначальный размер премии составлял 1000$, в 1999 г. сумма увеличена до 5000$, но продолжает оставаться скорее символической.

Лауреаты премии

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов  на официальном сайте Фонда Дитсона

Премии в области академической музыки
Академическая музыка в США
Награды по алфавиту
Колумбийский университет
Музыкальные премии США